Соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин в категории до 85 кг на первых Европейских играх прошли 14 июня. Приняли участие 24 спортсмена из 24 стран. Соревнования проходили на спортивной арене имени Гейдара Алиева.

Уверенную победу в турнире одержал российский борец Давит Чакветадзе, одолевший в финальной схватке украинского спортсмена Жана Беленюка. Третье место разделили между собой немец Рамзин Ацицзир и турок Метехан Басар.

Призёры

Соревнование

Основной турнир 
Легенда
VA — победа, ввиду досрочного прекращения ведения схватки;
VB — победа, ввиду травмы соперника;
VT — победа на туше;
PP — победа по очкам с техническим баллом у проигравшего;
PO — победа по очкам без технического балла у проигравшего;
SP — техническое превосходство, победа по очкам с разницей более, чем в 6 баллов с техническим баллом у проигравшего;
ST — техническое превосходство, победа по очкам с разницей более, чем в 6 баллов без технического балла у проигравшего;

Турнир за третьи места

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Игр
 Протокол соревнований